Бажа́нова — женская форма русской фамилии Бажанов. 

 Известные носители 
 Бажанова, Зоя Константиновна (1902—1968) — советская драматическая актриса и педагог.
 Бажанова, Наталья Евгеньевна (1947—2014) — советский и российский политолог, историк, экономист, публицист, педагог, дипломат.
 Бажанова, Светлана Валерьевна (род. 1972) — российская конькобежка.